De Zesdaagse van Bremen is een jaarlijkse wielerwedstrijd die teruggaat tot het jaar 1910. Deze eerste zesdaagse werd gewonnen door Willy Arens en Eugen Stabe. Echter na deze eerste editie heeft het tot 1965 geduurd voordat de tweede werd gehouden.

De Bremer zesdaagse wordt gehouden in de Stadthalle op een baan van 166 m lang en wordt jaarlijks door circa 120.000 toeschouwers bezocht.

Recordwinnaar in de zesdaagse van Bremen is de Nederlander René Pijnen met 7 overwinningen.

Lijst van winnende koppels  

Bremen
Wielerwedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Bremen